De marathon van Los Angeles wordt sinds 1986 jaarlijks in Los Angeles gehouden. De marathon is geïnspireerd door de Olympische Spelen van Los Angeles in 1984. Aan de eerste marathon in 1986 deden 10.868 atleten mee. De huidige hoofdsponsors zijn Honda en Banco Popular.

Prijzengeld
De eerste man en eerste vrouwen worden beloond met een gloednieuwe Honda Accord v6 sedan en $ 35.000. Sinds 2004 krijgen de vrouwen een voorsprong ter grootte van het verschil van het parcoursrecord van de snelste man en de snelste vrouw ooit op deze wedstrijd. De eerste persoon die over de finish komt, krijgt een bonus van $ 100.000.

Parcoursrecords
 Mannen: 2:06.35 - Geneti Markos  (2011)
 Vrouwen: 2:25.10 - Lidia Grigorjeva  (2006)

Uitslagen

Externe links
 Officiële website
 Uitslagen op marathoninfo.free.fr